Saint-Leu kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Bettioua, ort, Oran, 
 Arzew, ort, Oran,

Frankrike 

 Saint-Leu-d'Esserent, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,                                                     
 Saint-Leu-la-Forêt, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 

Robotskapade Algerietförgreningar